Berdimuhamedow est un patronyme pouvant désigner:

 Gurbanguly Berdimuhamedow (né en 1957), homme d'État turkmène, président du Turkménistan de décembre 2006 à mars 2022 ;
 Serdar Berdimuhamedow (né en 1981), fils du précédent, homme d'État turkmène, président du Turkménistan depuis mars 2022.

Homonymie de patronyme